

Geografia
Stati Uniti d'America
 Carlos – città della contea di Douglas (Minnesota)
 Carlos – area non incorporata della contea di Allegany (Maryland)

Onomastica 
 Carlos – forma spagnola e portoghese del nome proprio di persona Carlo

Persone
 Carlos – pseudonimo del terrorista e mercenario venezuelano Ilich Ramírez Sánchez
 Erasmo Carlos – cantante e compositore brasiliano

Spettacolo
 Carlos – film del 1971 diretto da Hans W. Geißendörfer, tratto dal dramma di Friedrich Schiller Don Carlos
 Carlos – miniserie televisiva in tre puntate di produzione franco-tedesca, sulle imprese di Ilich Ramírez Sánchez

Pagine correlate

 Carlo (disambigua)
 Don Carlos